Content Management Interoperability Services, een ICT-standaard
 CMIS Group, een geldverstrekker, gevestigd in Amsterdam